A Ribes a következőket jelentheti:
 a ribiszke növénynemzetség tudományos neve
 Ribes de Freser egy település Katalóniában